Andrey Korneyev, né le  et mort le , est un nageur russe spécialiste de la brasse. Il participe aux Jeux olympiques d'été de 1996 et remporte la médaille de bronze dans l'épreuve du 200m brasse. Un an auparavant, lors des Championnats d'Europe qui se déroulent à Vienne en Autriche, il remporte l'or dans la même épreuve. Enfin, il remporte le titre européen en 1995 et en 1997 lors des Championnats d'Europe de 1995 et de 1997 avec l'équipe de Russie au sein du relais 4 x 100 m 4 nages. Il meurt le  à l'âge de 40 ans d'un cancer de l'estomac.

Palmarès

Jeux olympiques
Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, 
  Médaille de bronze

Championnats d'Europe
1995 à Vienne,  :  Médaille d'or (200 m brasse)
1995 à Vienne,  :  Médaille d'or (4 x 100 m 4 nages)
1997 à Séville,  :  Médaille d'or (4 x 100 m 4 nages)

Notes et références

Naissance à Omsk
Naissance en janvier 1974
Nageur russe
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 1996
Médaillé de bronze olympique russe
Décès en mai 2014
Décès à Moscou
Décès à 40 ans
Mort d'un cancer de l'estomac
Mort d'un cancer en Russie
Naissance en RSFS de Russie